Suseni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Suseni (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Suseni (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Suseni (Mureș), Gemeinde im Kreis Mureș

 Suseni (Alba), Dorf im Kreis Alba 
 Suseni (Bogați), Dorf im Kreis Argeș
 Suseni (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu
 Suseni (Gorj), Dorf im Kreis Gorj
 Suseni (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara
 Suseni (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea
 Suseni (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Suseni-Socetu, Dorf im Kreis Dâmbovița
 Suseni, veralteter Name der Gemeinde Râu de Mori im Kreis Hunedoara